Schneeweißchen und Rosenrot steht für:

 Schneeweißchen und Rosenrot, Märchen der Brüder Grimm
 Schneeweißchen und Rosenrot (1955), deutsche Märchenverfilmung von Erich Kobler
 Schneeweißchen und Rosenrot (1979), Märchenverfilmung der DDR von Siegfried Hartmann
 Schneeweißchen und Rosenrot (1984), deutsche Märchenverfilmung von Rita-Maria Nowotny
 Schneeweißchen und Rosenrot (2012), deutsche Märchenverfilmung von Sebastian Grobler
 Schneeweißchen und Rosenrot (2018), deutscher Fernsehfilm von Seyhan Derin, der das Märchen in die moderne Modewelt verlegt

Siehe auch:
 Schneeweiss und Rosenrot